Frigobar – frigorifero di piccole dimensioni usato nelle attività ricettive
 Frigobar – singolo di Franco126 del 2018